Кошачья мята — народное название некоторых растений из трибы мятные, например: 

 Котовник кошачий
 Будра
 Пахучка обыкновенная